Migault ist der Name von

 François Migault (1944–2012), französischer Automobilrennfahrer
 Jean Migault (1644–nach 1707), französischer Lehrer und Schulmeister, Hugenotte und Autor des „Tagesbuchs“ zur Hugenottenverfolgung

Migault bezeichnet

 Jean Migaults Tagebuch, autobiographische Aufzeichnungen von Jean Migault, gilt als wichtigstes Zeitzeugnis der nach 1681 einsetzenden Hugenottenverfolgungen im Poitou